Mansilla de las Mulas kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Mansilla de las Mulas (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de León, 
 Mansilla de las Mulas (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de León, 

Robotskapade Spanienförgreningar